Born se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Ignaz von Born
 Ignatius, Edler von Born